Molekulska formula -{C21H23NO3}- se može odnositi na:

 Olopatadin
 3-Hinuklidinil benzilat